Die UK Championship 2005 war ein Snookerturnier, das vom 5. bis 18. Dezember 2005 stattfand. Zum fünften Mal in Folge wurde es im Barbican Centre von York ausgetragen. Der Chinese Ding Junhui besiegte im Finale Steve Davis mit 10:6. Es war das erste Mal, dass die UK Championship von einem Spieler gewonnen wurde, der nicht von den Britischen Inseln (Großbritannien oder Irland) kam. Für Davis war es seine zehnte und letzte Finalteilnahme, womit er wieder alleiniger Inhaber der Bestmarke vor Stephen Hendry war.

Preisgeld 
Nach der großen Kürzung 2004 konnte das Preisgeld in diesem Jahr wieder konstant gehalten werden und alle Prämien blieben gleich. Da diesmal aber die Bonusprämie für ein Maximum Break entfiel, rutschte die Gesamtsumme im Vergleich zum Vorjahr unter die Grenze von einer halben Million.

Qualifikation 
Wie im Vorjahr gab es 96 Turnierteilnehmer und drei Qualifikationsrunden. Sie wurden vom 31. Oktober bis 5. November ausgetragen.

Hauptturnier 
Am 5. Dezember begann das Hauptturnier mit den 48 verbliebenen Spielern. Die 16 besten Spieler waren für Runde 2 gesetzt, die übrigen 32 spielten in Runde 1 gegeneinander.

Runde 1

Runde 2 bis Finale

Century-Breaks 
50 Century-Breaks war ein durchschnittlicher Wert, seit die Hauptrunde mit 48 Spielern ausgetragen wurde. Drei Spieler schafften es fünfmal, 100 oder mehr Punkte in einem Break zu erzielen: Sieger Ding Junhui, Stephen Hendry, der im Halbfinale ausschied, und Ken Doherty, für den im Viertelfinale Schluss war.

Die TV-Phase begann wie gehabt mit den letzten 32 Spielern. Breaks, die in der Runde der letzten 48 erzielt wurden, sind kursiv markiert.

Quellen 

2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in York